Ludwig Gebhard von Hoym ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Gebhard von Hoym (1631–1711), deutscher Gutsherr und Politiker
 Ludwig Gebhard von Hoym (1678–1738), deutscher Hofbeamter